Schmitten (Hochtaunus) - uma comuna e um município no distrito de Hochtaunus, estado Hesse, na Alemanha

 Schmitten (Friburgo) - uma comuna na distrito de Sense, cantão de Friburgo, na Suíça.
 Schmitten (Grisões) - uma comuna no distrito de Albula, cantão de Grisões, na Suíça.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos